A CH, Ch vagy ch betűkombináció jelentései:

A Ch, ch digráf (kettős betű).
A gyakran ch-val jelölt veláris, zöngétlen réshang, IPA: .
A CH Svájc felségjele és nemzetközi gépkocsijele.
A .ch Svájc internetes legfelső szintű tartománykódja (domainje).
A cosinus hyperbolicus függvény jele.
A CH a szénhidrogén-gyök jele.